Эбру́ Айка́ч (; 7 февраля 1975, Маниса, Турция) — турецкая .

Биография и карьера 
Эбру Айкач родилась 7 февраля 1975 года в Манисе (Турция). Окончила Школу физического воспитания и спорта Университета Джеляля Баяра. Позже изучала актёрское мастерство. 

В 2002 году Айкач дебютировала в кино, сыграв роль Фатмы в телесериале «Мир секретов». В 2003 году сыграла роль Пейкер в телесериале «Хюррем Султан». С 2018 по 2019 год играла одну из главных ролей Серап Челен в телесериале «Не отпускай мою руку». По состоянию на 2023 год, сыграла более чем в двадцати фильмах и телесериалах. 

Была замужем за Оручем Айкачем, от которого есть дочь Алмила Коза.

Фильмография

Примечания

Ссылки